Die 1. deild karla 2002 war die 48. Spielzeit der zweithöchsten isländischen Fußballliga. Sie begann am 20. Mai und endete am 14. September 2002. Neben Meister Valur Reykjavík stieg auch der Zweitplatzierte Þróttur Reykjavík auf. Leiftur Ólafsfjörður und UMFS Dalvík fusionierten zu Leiftur/Dalvík. Den frei gewordenen Ligaplatz erhielt der Dritte der letzten Drittligasaison UMF Afturelding.

Modus 
Die zehn Mannschaften spielten an insgesamt 18 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister und der Zweitplatzierte stiegen direkt in die Landsbankadeild auf. Die beiden letzten Vereine stiegen direkt in die 2. deild karla ab.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle 2002 ksi.is
 Alle Tabellen icelandfootball.net
 Iceland Second Level (1. deild) 2002 rsssf.com

Einzelnachweise 

2002
Fußballsaison 2002